Temperamento pode ser:

 Temperamento (psicologia) - aspecto da personalidade
 Temperamento musical - um esquema para dividir ou temperar a oitava musical.

Desambiguação